Tonj  – città del Sudan del Sud
Tonj  – stato del Sudan del Sud